Katagiri bezeichnet:

 Katagiri (Klan), Familie des japanischen Schwertadels

Katagiri ist der Familienname folgender Personen:

 Atsushi Katagiri (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Katagiri Katsumoto (1556–1615), japanischer Samurai
 Hiromi Katagiri (* 1973), japanische Fußballspielerin und -trainerin
 Hitomi Katagiri (* 1958), japanische Opernsängerin